Осіріс — бог у давньоєгипетській міфології.
 Осіріс — неофіційна назва екзопланети HD 209458 b.
 Osiris — рід бджолиних з підсімейства Apinae.